Die Österreichische Beachvolleyball-Meisterschaft 2019 fand vom 23. bis 25. August 2019 im Strandbad Litzlberg in Seewalchen am Attersee statt. Sie bildete den Abschluss der Austrian Beach Volleyball Tour 2019. Das Finale der Frauen gewannen Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig gegen Julia Radl und Katharina Almer. Den dritten Platz belegten Nadine Strauss und Teresa Strauss. Bei den Männern setzten sich Philipp Waller und Robin Seidl im Endspiel gegen Martin Ermacora und Moritz Pristauz durch, während Matthias Seiser und Moritz Kindl auf den dritten Rang kamen. Titelverteidiger waren Katharina Almer und Dani Fankhauser sowie Clemens Doppler und Alexander Horst.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der österreichischen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren jeweils 14 Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des ÖVV. Die anderen Plätze wurden mit den österreichischen Meistern der U21 und U19 besetzt.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Double knock-out ausgetragen. Die Sieger erhielten 2.000 € Preisgeld und 220 Punkte für die Rangliste. Die nächstplatzierten Teams bis zum siebten Rang erhielten als Preisgeld 1.500 €, 1.000 €, 600 €, 300 € und 150 €. Außerdem gab es von 200 Punkten für den unterlegenen Finalisten bis 80 Punkte für die Letztplatzierten.

Spielplan Frauen

Spielplan Männer

Weblinks 
 Turnier der Frauen beim ÖVV
 Turnier der Männer beim ÖVV
 Austrian Beach Volleyball Tour

Einzelnachweise 

2019
Volleyballveranstaltung 2019
Meisterschaft 2019
Sportveranstaltung in Oberösterreich
Seewalchen am Attersee